WSJP (1640 AM) é uma estação de rádio licenciada para Sussex, Wisconsin e de propriedade da Relevant Radio. Transmite programação religiosa de base católica; junto com a WSJP-FM (100.1), é uma das duas estações de rádio relevantes na área metropolitana de Milwaukee.

Referências

Ligações externas
Site do WSJP, da Relevant Radio
FCC History Cards for operation on 1370 kHz (cobrindo 1978-1980 como WCQL)

Estações de rádio do Wisconsin
Estações de rádio cristãs
Estações de rádio fundadas em 1979
Fundações nos Estados Unidos em 1979
Estações da Relevant Radio
Ex-subsidiárias da The Walt Disney Company